Leon es el nombre de dos pueblos estadounidenses en el estado de Wisconsin:

  Leon (condado de Monroe, Wisconsin).
  Leon (condado de Waushara, Wisconsin).